RJI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rajouri (India)